Драгољуб Срнић (Шабац, 12. јануар 1992) је српски фудбалер. Играч је средине терена, а тренутно наступа за  Раднички из Крагујевца. Његов брат близанац Славољуб такође је фудбалер.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања 
Чукарички
 Куп Србије : 2014/15.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1992.
Спортисти из Шапца
Српски фудбалери
Фудбалери Црвене звезде
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Сопота
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Радничког 1923
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Прве лиге Србије
Везни играчи у фудбалу